Börnicke – frazione della città tedesca di Bernau bei Berlin
 Börnicke – frazione della città tedesca di Nauen